Mercatale Valdarno, een frazione in de Italiaanse gemeenten Bucine en Montevarchi
 Mercatale in Val di Pesa,  een plaats in de Italiaanse gemeente San Casciano in Val di Pesa